Маренков Володимир Петрович (1926—2003) — радянський актор.
 Маренков Михайло Андрійович (1912—1969) — лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Маренков Олексій Васильович (1886—1942 (1944)) — український та російський графік.